Der Begriff Gamma-Wert steht für:
einen Ausgleichsfaktor eines abbildenden Systems an das Empfinden des menschlichen Auges, siehe Gammakorrektur
eine Kennzahl einer Sonnenfinsternis, die beschreibt, wie zentral der Kernschatten des Mondes die Erde trifft, siehe Gamma-Wert einer Sonnenfinsternis

Siehe auch:
Gamma